Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 s'est disputée du 9 au .

Greer Stevens remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Patti Hogan.

En double mixte, la paire Elena Granaturova et Konstantin Pugaev enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Beckenham